Voordaan (landgoed), een landgoed bij Groenekan.
 MMHC Voordaan, een hockeyclub uit Groenekan.
 TC Voordaan, een tennisclub uit Groenekan.